

Населені пункти та їхні частини

 Беляни — гміна в Соколовському повіті Мазовецького воєводства
 Беляни — село в гміні Вондроже-Вельке Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Беляни — село в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Беляни — село в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Беляни — село в гміні Вінниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Беляни — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Беляни — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Беляни — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Беляни — частина міста Сьрода-Шльонська в Сьредському повіті Нижньосілезького воєводства
 Беляни — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Беляни — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Беляни — частина міста Варка в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Беляни — частина міста Макув-Мазовецький в Маковському повіті Мазовецького воєводства
 Беляни — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Беляни — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Беляни — частина міста Ельблонг в Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Беляни — частина міста Мікстат у Остшешовському повіті Великопольського воєводства
 Беляни — частина села Черниці в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Беляни — частина села Межень у гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Беляни — частина села Копець у гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Беляни — частина села Зофінін у гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Беляни — частина села Ґунув-Вількув у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки